28. Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju sprinterskim odbyły się w Hamar, w Norwegii, w dniach 1–2 lutego 1997. Zawody rozegrano w Olympia Hall. Zawodnicy dwukrotnie startowali na dystansach 500 i 1000 metrów. Złote medale zdobyli: Niemka Franziska Schenk oraz Rosjanin Siergiej Klewczenia.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 28 łyżwiarek (26 sklasyfikowanych) oraz 34 łyżwiarzy (wszyscy sklasyfikowani) z 20 krajów.

Wyniki

Kobiety 
 DSQ – zdyskwalifikowana, DNF – nie ukończyła, f – wywróciła się

Mężczyźni 
 f – wywrócił się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki kobiet na Schaats Statistieken.nl 
 Wyniki mężczyzn na Schaats Statistieken.nl 

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju sprinterskim
1997 w Norwegii
1997 w sportach zimowych
Łyżwiarstwo szybkie w Norwegii
Sport w Hamarze